Rawle steht für:

 Rawle-Gletscher
 den Familiennamen des britischen Schauspielers Jeff Rawle (* 1951)